Бйорн Борг до цього тричі підряд був чемпіоном і цього разу захистив свій титул, у фіналі перемігши Івана Лендла з рахунком 6–1, 4–6, 6–2, 3–6, 6–1.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1981 О Френч Open Men's Singles draw 

1981 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу